Карл Христиан Фридрих Гленк (; ) — немецкий геолог и предприниматель.

Биография 
Окончил Карлсшуле в Штутгарте. С 1791 год изучал юриспруденцию, геологию и минералогию в Эрлангене, в 1799—1800 годы посещал горную академию в Фрайберге. Затем был постоянным спутником и личным секретарём князя Фридриха Людвига Гогенлоэ-Ингельфингена, пехотного генерала и губернатора Силезии.

В 1803—1806 годы служил в управлении юстиции и пенсионного обеспечения княжества Гогенлоэ в Нидернхалле; в его обязанности входило также управление солепроизводством в Нидернхалле и Вайсбахе.

Зарабатывая на жизнь в юриспруденции, он занялся также геологическими исследованиями, и в 1812 году открыл гипсовое месторождение Марбах в Вюртемберге и организовал его разработку. В 1817 году возглавил солепроизводство в Вайсбахе, перешедшее во владение частной компании. Здесь же оказались успешными его попытки бурения на каменную соль. В 1819 году в Вимпфене-на-Неккаре построил Saline Ludwigshall, «первенца своей системы», начав тем самым новую эпоху солепроизводства. Кроме того, он арендовал два небольших соляных завода в Линденау и в Бюдингене.

Его буровые изыскания в княжестве Ройс (в Богемии, позже были прекращены), в королевстве Саксония (прерваны событиями 1830 года) и в Швейцарии, которые проводились как по поручению краевых властей, так и за свой счёт, были успешными. Всего им были заложены 56 скважин, в том числе глубиной 300—400 м; внедрены несколько изобретений, направленных на улучшение тогдашней примитивной техники бурения (одно из них носит его имя — «ловушка Гленка»).

В 1828 году переехал в Готу. В том же году основал Saline Ernsthall в Буфлебене, в 1829 — Saline Louisenhall в Штоттерхайме (в герцогстве Саксен-Веймар), после 1831 — Saline Henrichshall в Кёстрице. После многолетних дорогостоящих (2 миллиона франков) изысканий в 1837 году открыл месторождение каменной соли в Rothaus (кантон Базель-Ланд), где был построен Saline Schweizerhalle — соляной завод, считавшийся самым крупным в Швейцарии и избавивший страну от импорта соли.

Семья 
Отец — Иоганн Георг Гленк (; 1751—1802), директор солепроизводства в Швебиш-Халле, горный советник; сын Иоганна Кристофа Гленка (), булочника, бухгалтера в Швебиш-Халле, и Барбары Глок (), дочери пекаря.

Мать — Элизабет (урожд. Майер; ; 24.7.1754, Купферцелль — 30.4.1822, Гейдельберг), дочь пастора  (, 1719—1798) и Анны Шарлотты Хиршман (); с апреля 1818 замужем за К. Х. Лангсдорфом (1757—1834), физиком и математиком.

Жена (с 1803) — Шарлотта Элеонора Мария (, 1782 — ?), дочь Георга Кристофа Бургера (), пастора в Оберштайнахе, и Марии Магдалены Фюрер ().
 12 детей (5 умерли рано), в числе которых:
 Георг (), директор солепроизводства в Хайнрихсхалле и Эрнстхалле;
 Август (, 1812 — ?), директор солепроизводства в Хайнрихсхалле;
 Отто (, 1821—1891), генеральный директор солепроизводства в Швайцерхалле.

Правнук —  (; 1883—1952), композитор.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Эрлангенского университета
Первооткрыватели месторождений